JAC Motors (полное название — Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd (安徽江淮汽车有限公司) — китайская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. 
Штаб-квартира и основные предприятия расположены в городе Хэфэй провинции Аньхой.

История 
История компании началась в 1958 году, со строительства дамбы и шлюзов для регулирования стока воды из озёра Чаоху. 
В 1962 году строительство было завершено, и завод, производивший оборудование для шлюзов, было решено перепрофилировать на выпуск автокомплектующих. 
Производство началось в 1964 году, вскоре предприятие было объединено с Аньхойским заводом двигателей внутреннего сгорания. 
В ноябре 1965 года было заключено соглашение о поставке деталей для автозавода Nanjing Automobile. 

В 1969 году началось производство собственной модели грузовика, названного Jianghuai; вскоре по этой модели было названо и всё предприятие — Hefei Jianghuai Automobile Factory (Хэфэйский автомобильный завод «Дзянхуай»). 
В 1986 году начался выпуск новой модели, трёхтонного грузовика HF131, для производства которого было закуплено новое оборудование. Это оборудование, в свою очередь, позволило начать выпуск автобусов. В 1996 году производство автобусов было расширено поглощением Хэфэйского автобусного завода, а в 2003 году — ещё одного, Anhui Ankai Automobile. В 2010 году был куплен ещё один производитель автобусов, Jiangdu Bus Factory.

В мае 1997 года на основе предприятия была создана компания Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.  
В сентябре 1999 года компания разместила свои акции на Шанхайской фондовой бирже. 
В апреле 1996 года было начато сотрудничество с южнокорейской группой Hyundai, продлившееся 10 лет; в рамках сотрудничества был построен новый завод в Хэфэе, на котором началось производство минифургонов, первой моделью стала Hyundai Starex.   
С мая 2002 года компания начала выпускать автомобили под собственным брендом JAC, в частности «Starex» под названием «JAC Ruifeng». В 2006 году появилась модель JAC Rein, кроссовер, сделанный по образцу Hyundai Santa Fe. Также в 2006 году велись переговоры о превращении сотрудничества в совместное предприятие, однако всё закончилось полным разрывом отношений.  
В январе 2008 года под брендом JAC был выпущен первый седан Binyue. Позже в том же году появилась и вторая модель, Tongyue. К разработке этих и последующих моделей привлекалась итальянская дизайнерская компания Pininfarina. 

В 2012 году было выпущено 450 тыс. автомобилей, из них 150 тыс. легковых. В 2015—2016 гг. продажи легковых машин достигли 350 тыс., но затем пошли на убыль. Причиной ограниченного успеха было качество продукции, вполне соответствующее невысокой цене.

В 2015 году было заключено соглашение о сотрудничестве с разработчиком и производителем электромобилей NIO, в связи с чем был построен ещё один завод в Хэфэе на 120 тыс. автомобилей в год, в 2021 год его производительность была удвоена. 
В 2017 году было создано ещё одно совместное предприятие, также по производству электромобилей, партнёром стал немецкий концерн Volkswagen. В 2020 году Volkswagen увеличил свою долю в совместном предприятии до 75 %, а также приобрёл 50 % акций Anhui Jianghuai Automobile Group Holding, до того полностью государственной материнской структуры автопроизводителя. Началось строительство нового завода мощностью 350 тыс. автомобилей в год.

В 2020 году велись переговоры о строительстве нового завода в России по созданию в индустриальном парке «Рязанский» производства по сборке погрузчиков и малотоннажных грузовиков, их продаже и сервисному обслуживанию.

Продукция 
Под маркой JAC выпускаются погрузчики (электрические, дизельные, газобензиновые грузоподъёмностью 1-10 тонн), гидравлические тележки, легковые, грузовые и внедорожные автомобили, самосвалы, бетономешалки а также пассажирский транспорт (автобусы), длиной от 6 до 12 метров. 
Компания самостоятельно производит основные узлы и компоненты для своих грузовиков.

Кроме автомобилей компания выпускает бытовую электронику, например в 2000-х годах в линейке продукции были портативные CD-плееры, поддерживающие воспроизведение mp3-дисков.

Модельный ряд 
В России представлены следующие модели автомобильной техники JAC:

Автобусы:
 JAC HFC6830G — 8-метровый городской автобус с дизельным двигателем Yuchai YC4E150-20 (Euro II) мощностью 150 л. с., количество посадочных мест — 21.
 JAC HK6105G1 — 10-метровый городской автобус с дизельным двигателем Yuchai YC6J210-20 (Евро II) мощностью 210 л. с., количество посадочных мест — 32 (общая вместимость — 70 чел.).
 JAC HK6120 — 12-метровый туристический автобус с дизельным двигателем Weichai WP.10.290 (Euro IV) мощностью 290 л. с., количество посадочных мест — 45.
 JAC HK6603GQ — 6-метровый пассажирский микроавтобус с газовым (метановым) двигателем CA4GN (Евро III) мощностью 111 л. с., количество посадочных мест — 18.
 JAC HK6730К — 7-метровый пассажирский микроавтобус с дизельным двигателем CY4102BZLQ (Euro II) мощностью 120 л. с., количество посадочных мест — 21.
 JAC HK6880K — 9-метровый междугородный автобус с дизельным двигателем Yuchai YC4G220-20 (Euro II) мощностью 220 л. с., количество посадочных мест — 29.

Грузовые автомобили:
 JAC HFC1040K до 2013 г. — малотоннажный грузовик грузоподъёмностью 2,5 т.
 JAC HFC1045K до 2013 г. — малотоннажный грузовик грузоподъёмностью 3 т.
 JAC N56 с 2014 г. — малотоннажный грузовик грузоподъёмностью 3000 кг.
 JAC HFC1061K до 2013 г. — грузовик грузоподъёмностью 3000 кг.
 JAC N75 с 2014 г. — грузовик грузоподъёмностью 5000 кг.
 JAC HFC1083K до 2013 г. — грузовик грузоподъёмностью 5000 кг.
 JAC N120 с 2015 г. — грузовик грузоподъёмностью 8500 кг.
 JAC HFC3252KR1 до 2013 г. — грузовик грузоподъёмностью 25000 кг.

Вилочные погрузчики:

 JAC СPQD 15 — 100 — бензиновые вилочные погрузчики, грузоподъемностью от 1,5т до 10т;
 JAC СPCD 15 — 250 — дизельные вилочные погрузчики, грузоподъемностью от 1,5т до 25т;
 JAC СPD 15 — 50 — электропогрузчики вилочные, грузоподъемностью от 1,5т до 5,0т.
 JAC CDD 20-60 — самоходные электроштабелеры, грузоподъемностью от 1,5т до 2х, и с высотой подъёма от 1 м до 6 м;
 JAC CBD 15 — 30 — самоходные перевозчики палет, грузоподъемностью от 1,5т до 3т;

Легковые и внедорожные автомобили:

 JAC Rein — кроссовер, созданный с оглядкой на Hyundai Santa Fe первого поколения, но технически не имеющий к нему никакого отношения. Автомобиль собирали на Таганрогском автозаводе, в том числе под именем Tagaz C190.
 JAC Refine — пятиметровый минивэн.
 JAC J3 — седан А-класса
 JAC S5 — кроссовер, созданный «с оглядкой» на Hyundai ix35, но технически не имеющий к нему никакого отношения.
 JAC J2 — хэтчбек В-класса.
 JAC S7 — среднеразмерный кроссовер.
 JAC J7 — лифтбэк C-класса
 JAC T6 — пикап

Электромобили
Фирма JAC создала несколько электрических версий уже существующих грузовиков.

Также на Шанхайском автосалоне были представлены электрические версии легковых автомобилей, с литиевыми аккумуляторами с радиаторным охлаждением ёмкостью в 66 кВтч, запас хода которых составляет до 470 км (также, по заявлениям официального сайта, общий ресурс этих аккумуляторов до полного износа составит 1 000 000 км).
 Sehol E40X — кроссовер с двигателем в  150 л.с. и литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 55 кВт∙ч (на российском рынке — продвинутая версия под названием «Москвич 3е»).

Ссылки 
 Сайт производителя 
 Сайт производителя
 Сайт производителя  
 Почему китайский JAC подвел КамАЗ и передумал превращаться в «Москвич» // avtovzglyad.ru, 9 июля 2022
 Обходит с флангов: как китайская JAC собирается покорить российских водителей // avtovzglyad.ru, 6 января 2023

Примечания 

Автомобилестроительные компании Китая
Производители грузовых автомобилей Китая
Производители автобусов
Автобусы Китая
Вилочный погрузчик
Производители электромобилей
Компании Хэфэя